Een verkeersweg:
 N425 (België)
 N425 (Frankrijk)
 N425a (Frankrijk)
 N425 (Nederland), zie Provinciale weg 425

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing